Кужугет — тувинская фамилия, распространённая в Республике Тыва. Происходит от названия тувинского рода.

Известные носители:
 Кужугет, Айлана Калиновна (род. 1961 год) — доктор культурологии, кандидат искусствоведения, главный научный сотрудник ТИГИ, двоюродная сестра Сергея Шойгу.
 Кужугет, Антон Уержааевич (1957—1996) — первый тувинский ученый-геолог, кандидат геолого-минералогических наук.
 Кужугет, Калин-оол Сереевич (1936—2022) — первый ученый-геолог Тувы, кандидат геолого-минералогических наук, дядя по отцу Сергея Шойгу.
 Кужугет, Мария Амын-ооловна (род. 1955 год) — поэтесса, переводчик.
 Шойгу, Кужугет Сереевич (1921—2010) — советский партийно-государственный деятель, редактор, имя при рождении Кужугет, Шойгу Сереевич, отец Сергея Шойгу.